Guarneri peut faire référence à :
 , le nom d'une famille et dynastie de luthiers à Crémone ;
 Felice Guarneri (1882-1955), un économiste, chef d'entreprise et homme politique italien ;
 Quatuor Guarneri, un quatuor à cordes américain, fondé en 1964 ;
 Trio Guarneri de Prague, un trio avec piano tchèque fondé en 1986 ;
 (19185) Guarneri, un astéroïde découvert en 1991.